Kempenaers ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Kempenaers (* 1967), belgischer Biologe, Ornithologe und Hochschullehrer
 Charlotte Kempenaers-Pocz (* 2004), australische Tennisspielerin